Nikolai Beljajew ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Iljitsch Beljajew (1903–1966), sowjetischer Politiker
 Nikolai Iwanowitsch Beljajew (1877–1920), russisch-sowjetischer Metallkundler und Hochschullehrer
 Nikolai Michailowitsch Beljajew (1890–1944), sowjetischer Mechaniker